Robyn Ebbern e Margaret Smith Court hanno battuto in finale Darlene Hard e Mary Reitano 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Darlene Hard /  Mary Reitano (finale)
 Robyn Ebbern /  Margaret Smith Court (Campionesse)

 Jan Lehane /  Lesely Turner (semifinali)
 Fay Robinson /  Judy Tegart (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1962